Lisa Smithová může být:

 Lisa Jane Smithová (* 1958/65) – americká spisovatelka
 Lisa Marie (herečka) (Lisa Marie Smith; * 1968) – americká modelka a herečka
 Lisa Smithová (vojačka) (* 1981) – irská vojačka